Graxaim-do-mato — espécie de canídeo da América do Sul
 Graxaim-do-campo — espécie de canídeo da América do Sul